Squitieri è un nome di famiglia italiano.

Persone
 Italo Squitieri – pittore italiano
 Pasquale Squitieri – regista, sceneggiatore e politico italiano
 Raffaele Squitieri – magistrato italiano